Teno – miasto i gmina w Chile, w regionie Maule
 Teno (Río Teno) – rzeka w Chile, w regionie Maule
 Teno – fińska nazwa rzeki Tana w Norwegii i Finlandii
 TeNo –  niemieckie skoszarowane policyjne oddziały saperskie